Tecpan kan syfta på:

Tecpan de Galeana (kommun)
Tecpan de Galeana - stad
Tecpan (Mexico City) - stadsdel